U 62 bezeichnet:
 SM U 62, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 62 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

U62